Möckelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Möckelsjön (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (47,6 ha)
Möckelsjön (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (76,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn